{
Miloš Pavlović (piloto)
Miloš Pavlović (futebolista)
Milos

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos